Złotniki est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Złotniki, dans le powiat de Kalisz ;
 du village de Złotniki, dans le powiat de Poznań.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Złotniki, dans le powiat de Kutno ;
 du village de Złotniki, dans le powiat de Pajęczno ;
 du village de Złotniki, dans le powiat de Poddębice.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Złotniki, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Złotniki, dans la voïvodie de Basses-Carpates ;
 du village de Złotniki et Złotniki Kujawskie (gmina), dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Złotniki, dans la voïvodie d'Opole ;
 du village de Złotniki, dans la voïvodie de Petite-Pologne ;
 du village de Złotniki, dans la voïvodie de Podlachie ;
 du village de Złotniki, dans la voïvodie de Sainte-Croix.